Александрово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воздвиженского сельского поселению. Население —  чел. (). До 2006 года Александрово входило в состав Воздвиженского сельского округа.

Деревня расположена в северо-западной части района, примерно в 25 км к западу от райцентра Клин, на безымянном ручье, левом притоке реки Раменка, высота центра над уровнем моря — 150 м. Ближайшие населённые пункты — Владимировка и Новоселки на севере.

До 1917 года село Александрово было майоратом светлейших князей Меншиковых. Усадебный дом князей Меншиковых был подорван советскими партизанами во время Второй мировой войны.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воздвиженское на сайте Клинского района
 Устав сп Воздвиженское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин
Майоратные имения